

Caratteristiche tecniche 
È un difensore centrale.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Lokeren: 2013-2014
Standard Liegi: 2015-2016

 
Club Bruges: 2017-2018

 
Club Bruges: 2018

 
Midtjylland: 2018-2019

 
Midtjylland: 2019-2020

 
Urawa Red Diamonds: 2021

 
Urawa Red Diamonds: 2022

Note

Collegamenti esterni